Großsteingrab Wollschow steht für folgende Megalithanlagen in Wollschow, Landkreis Uckermark, Brandenburg:

 Großsteingrab Wollschow 1
 Großsteingrab Wollschow 2
 Großsteingrab Wollschow 3
 Großsteingrab Wollschow 4
 Großsteingrab Wollschow 5